Сарабья́нов — фамилия.

Известные носители 
 Сарабьянов, Андрей Дмитриевич (род. 1949) — советский и российский искусствовед, эксперт живописи, издатель.
 
 Сарабьянов, Дмитрий Владимирович (1923—2013) — советский и российский искусствовед.